Milestones (Miles Davis), een album van Miles Davis
 Milestones (The Rolling Stones), een verzamelalbum van The Rolling Stones
 Milestones (band), een Oostenrijkse folkgroep